Панів Андрій Степанович (1899—1937) — український поет, журналіст, перекладач.
 Панів Юрій Іванович — солдат Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.

прізвища